Čepljani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Umaga, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 155 stanovnika te 61 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 218 stanovnika.

U 1857., 1869., 1921. i 1931 podaci su sadržani u naselju Materada.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji